Margherita di Scozia (1045-1093) – regina consorte di Scozia dal 1070 al 1093, venerata come santa
 Margherita di Scozia (1260-1283) –  regina di Norvegia
 Margherita di Scozia (1283-1290) – regina di Scozia dal 1286 al 1290